Dirty Work — 18 студійний альбом гурту The Rolling Stones, який вийшов у 1989 році на лейблі Rolling Stones Records, підрозділі Virgin Records.

Список пісень 
 «One Hit (To the Body)» — 4:44
 «Fight» — 3:09
 «Harlem Shuffle» — 3:23
 «Hold Back» — 3:53
 «Too Rude» — 3:11
 «Winning Ugly» — 4:32
 «Back to Zero» — 4:00
 «Dirty Work» — 3:53
 «Had It with You» — 3:19
 «Sleep Tonight» — 5:10

Альбоми The Rolling Stones
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Золоті музичні альбоми
Платинові музичні альбоми
Музичні альбоми 1986
Рок-альбоми